La Bernardière, Franse gemeente in het departement Vendée
 Bernardière (Isère), gehucht in de Franse gemeente Chichilianne in het departement Isère